

Рацлавиці — гміна в Меховському повіті Малопольського воєводства
 Рацлавиці — село в гміні Рацлавиці Меховського повіту Малопольського воєводства
 Рацлавиці — село в гміні Беч Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Рацлавиці — село в гміні Єжмановіце-Пшегіня Краківського повіту Малопольського воєводства
 Рацлавиці — село в гміні Нисько Ніжанського повіту Підкарпатського воєводства
 Рацлавиці — село в гміні Крашевіце Остшешовського повіту Великопольського воєводства